3 miejscowości w Polsce:
 Olszewiec – osada w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dąbie
 Olszewiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Czernice Borowe
 Olszewiec – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko